
Уссе́ (,  и ) — французские фамилия и топоним. Может означать:

Фамилия 
 Уссе, Анри (1848—1911) — французский историк и критик, сын Арсена Уссе.
 Уссе, Арсен (1815—1896) — французский писатель и поэт романтической школы, отец Анри Уссе.
 Уссе, Сидони де ла (1820—1894) — американская писательница.

Топоним 
  — коммуна во Франции, в департаменте Луар и Шер.
  — коммуна во Франции, в департаменте Майен.
 Уссе — коммуна во Франции, в департаменте Эна.
 Ла-Нёвиль-Уссе — коммуна во Франции, в департаменте Эна.

Замки 
  — замок XVIII века департаменте Кот-д’Армор, Бретань.
  — средневековый замок в департаменте Йонна, Бургундия — Франш-Конте.
  — замок XVII века в департаменте Сена и Марна, Иль-де-Франс; с 1801 года принадлежал маршалу Ожеро.

См. также 
 Замок Юссе — средневековый замок в долине Луары.